Kuusluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuusluoto (ö, lat 60,34, long 22,15), Egentliga Finland, 
 Kuusluoto (ö i Åbo), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar